Pygmalion is een Griekse naam, die waarschijnlijk teruggaat tot de Feniciërs. Enkele bekende personen met deze naam zijn:
 Pygmalion van Tyros 
 Pygmalion (beeldhouwer), een figuur uit de mythologie
 In de Aeneis, de broer van Dido die in het geniep haar man Sichaeus doodt om zijn goud te verwerven.

Zie ook: 
 Pygmalion (film)
 Pygmalion (1935), Duitse verfilming
 Pygmalion (1937), Nederlandse verfilming
 Pygmalion (1938), Britse verfilming
 Pygmalion (1976), Nederlandse verfilming voor televisie
 Pygmalion (toneelstuk)
 Pygmalion (Rousseau)
 My Fair Lady